Цу́ріков — російське прізвище.
 Цуріков Андрій Володимирович (1992) — український футболіст, півзахисник молодіжної збірної України.
 Цуріков Єгор Олексійович (1962) — білоруський хокеїст, нападник. Бронзовий призер чемпіонату України.
 Цуріков Сергій Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014–2015 років.
Російські прізвища